

Cinéma et télévision 

 Southern Comfort est le titre original du film américano-britannique Sans retour, réalisé par Walter Hill en 1981.
 Southern Comfort est un documentaire américain réalisé par Kate Davis en 2001.
 Southern Comfort est un téléfilm américain réalisé par Greg Yaitanes en 2006.

Musique 

 Southern Comfort est un bootleg du groupe Psychic TV sorti en 1986.
 Southern Comfort est un album d'Anthony Hamilton sorti en 2007.

Divers 

 Southern Comfort est une boisson alcoolisée.